Пореченский сельсовет

Российская Федерация

Вологодская область 

 Пореченский сельсовет Вашкинского района

Курская область 

 Пореченский сельсовет Суджанского района

Украина

Луганская область 

 Пореченский сельский совет Краснодонского района, упразднён в 2020 году.